Hodos László (1943) romániai magyar költő
 Hodos László (1966) romániai magyar bobversenyző, olimpikon

Jegyzetek